Статья о выступлении российского футбольного клуба «Крылья Советов» в клубных кубковых турнирах УЕФА.

Список матчей 
Легенда

Итоговые результаты 
По состоянию на 7 августа 2009 года:

Результаты против клубов по странам

Результаты по турнирам

Бомбардиры КС

Вратари КС 
Лобос: 6 матчей, 2 матча на "ноль", 9 пропущенных мячей (-2 , -2 , Влар , Перес , Куверманс , Ландзат  и Бобёр (автогол) )
Лавренцов: 4 матча, 2 матча на "ноль", 3 пропущенных мяча (Ландзат , Янссен  и Сектьюи )
Ландзат забил и Лобосу, и Лавренцову выступая в 2002 году за Виллем II и в 2005 году за АЗ.

Игроки КС в еврокубках с 2000 по 2010 год

Страновое представительство

Примечания

См. также 
 Футбольные клубы России в еврокубках

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Крылья Советов»

ФК «Крылья Советов» Самара
Крылья Советов